In 1998 werd het 56ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 28 februari tot 24 mei. Sinop werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato